Мнёвники — топоним.

 Мнёвники — деревня, располагавшаяся на левом берегу реки Москвы в центральной части большой Карамышевской излучины.
 Мнёвники — улица на западе Москвы в районе Хорошёво-Мнёвники Северо-Западного административного округа.
 «Мнёвники» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Устаревшее 
 «Мнёвники» — проектное название станций «Терехово» и «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

См. также 
 Нижние Мнёвники
 Хорошёво-Мнёвники